Stamford Bridge (estadi), estadi a Londres on juga el Chelsea FC
 Stamford Bridge (Yorkshire), poble a Yorkshire, Anglaterra
 Batalla de Stamford Bridge (25 de setembre de 1066), entre forces vikingues i anglosaxones que va suposar el final de l'era dels vikings a la Gran Bretanya